

Patronyme 

 Famille Both, ancienne famille hongroise ;
 Famille von Both, ancienne famille allemande ; 
 Andries Both (1610/1613-1642), un peintre néerlandais, frère de Jan Both ;
 Froukje de Both (1972-), actrice néerlandaise
 Kuno-Hans von Both (1884-1955), un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jan Both (vers 1610-1650), un peintre hollandais, frère de Andries Both ;
 Pieter Both (1568-1615), le premier gouverneur-général des Indes néerlandaises.

Toponyme 

 Pieter Both, un sommet de montagne de l'île Maurice ;
 Pieter Both, une curiosité rocheuse de La Réunion.

Autres 
Both peut aussi désigner :
 Both, un groupe de musique pop-rock français originaire de Metz ;
 Both (en français, Tous les deux), un court métrage anglo-libanais de Bass Bre'che (2007).